Bengt Bengtsson och liknande namn kan syfta på:

Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591–1643), svenskt riksråd, 
Bengt Bengtsson (1826–1899), politiker
Bengt Bengtsson (1829–1896), politiker
Bengt Folke Bengtsson, (1897–1977), militär och författare, OS-guldmedaljör i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1920
Bengt Bengtsson (museiman) (1910–1981), konservator, intendent vid Nordiska museet och Kulturen i Lund
Bengt Bengtsson (1915–2006), riksdagsledamot för högern i Göteborg
Bengt Bengtson (1915–1987), riksdagsledamot för högern i Stockholms län
Bengt Bengtsson (född 1920), riksdagsledamot för centerpartiet i Göteborg
Bengt Bengtsson (född 1921), meteorolog
Bengt Bengtsson (gångare), tävlande i idrotten gång
Bengt Bengtsson (företagare) (född 1941), koncernchef för SIBA

Se även
Benkt-Erik Benktson (1918–1998), svensk teolog och filosof